Олула-дель-Рио () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Альмансора. Занимает площадь 23 км². Население 6733 человека (на 2010 год). Расстояние 103 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Olula del Río
 Olula del Río

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии